Búdnost ( ali woke, 'buden') je družbeno-politični pojav v Združenih državah Amerike v drugem desetletju 21. stoletja.

Woke [vóu̯k] je angleški pridevnik, ki pomeni »pozoren na rasne predsodke in diskriminacijo« in izvira iz afroameriške ljudske angleščine (AAVE). Od leta 2010 dalje je začel vključevati širše zavedanje o družbenih neenakostih, kot je seksizem, uporablja pa se tudi kot kratica za ideje ameriške »levice«, ki vključujejo identitetno politiko in socialno pravičnost, na primer pojem belega privilegija in odškodnine za suženjstvo za Afroameričane.

Politika v 21. stoletju
Progresivizem